De Band (televisieserie), een Nederlandse komedieserie
 De Band (natuurgebied), een natuurgebied in Limburg
 De Band (Friesland), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook:
 Band (doorverwijspagina)